Открытый чемпионат Коннектикута 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 47-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Вторым номером посева в одиночном турнире стала Петра Квитова (№ 4 в мире на тот момент).

Соревнования проходили в Нью-Хэйвене, США, с 21 по 29 августа 2015 года. Турнир завершал бонусную североамериканскую хардовую серию, подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Квитова проходит в одиночный финал турнира в Коннектикуте 4-й год подряд и защищает прошлогодний титул.
 Шафаржова сыграла 3-й финал в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Для обеих партнёрш данный титул становится 1-м парным в сезоне 2015 года.
 Гёргес выигрывает 5-й парный титул за карьеру в туре ассоциации; Градецкая — 19-й.

См. также 
 Открытый чемпионат Коннектикута

 WTA Тур 2015
 US Open Series 2015

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Август 2015 года
2015
Нью-Хэйвен